Квилон:
 Квилон — средневековый кинжал в виде уменьшенной копии рыцарского меча
 Квилон — другое название индийского города Коллам